Isla Sola puede referirse a:

  Isla Sola (Argentina), isla del océano Atlántico perteneciente a la Provincia del Chubut.
  Isla Sola (Uruguay), isla del Río de la Plata.
  Isla La Sola, isla del mar Caribe integrante de las Dependencias Federales Venezolanas.